Mico pode se referir a:

 Callitrichinae, subfamília da ordem dos primatas, popularmente conhecidos como micos, saguis ou soins.
 Cebidae, família da ordem dos primatas, também popularmente conhecidos como micos.
 Mico Preto, telenovela brasileira.
 Mico-leão-dourado, espécie de primata do gênero Leontopithecus, nativo do estado do Rio de Janeiro.
 Mico-leão-preto, espécie de primata do gênero Leontopithecus, nativo do estado de São Paulo.
 Mico-leão-de-cara-dourada, espécie de primata do gênero Leontopithecus, nativo do sul da Bahia.
 Mico-leão-de-cara-preta, espécie de primata do gênero Leontopithecus, nativo do litoral norte do Paraná e sul do estado de São Paulo.
 Mico, gênero de espécies de primatas da família Cebidae, subfamília Callitrichinae.
 Sapajus, gênero de espécies de primatas da família Cebidae, conhecidos também por macaco-prego.

Ver também
 Micco

Desambiguação